Existuje více nositelů příjmení Lehtonen:

 Antero Lehtonen (* 1954) – finský lední hokejista
 Eero Lehtonen (1898–1959) – finský atlet
 Erkki Lehtonen (* 1957) – finský lední hokejista
 Joel Lehtonen (1881–1934) – finský spisovatel
 Kari Lehtonen (* 1983) – finský hokejový brankář
 Mikko Lehtonen – více osob